José Galván Rodríguez (1905–1989) – hiszpański introligator
 José Rodríguez (ur. 1910) – argentyński szermierz, olimpijczyk
 José Rodríguez Carballo (ur. 1953) – hiszpański duchowny, arcybiskup, generał franciszkanów
 José Rodríguez (ur. 1959) – kubański judoka
 José Luis Rodríguez Zapatero (ur. 1960) – hiszpański polityk, premier
 José Rodríguez – kubański zapaśnik, aktywny w latach 70. i 80. XX wieku
 José Rodríguez – wenezuelski piłkarz, aktywny w latach 80. XX wieku
 José Rodríguez – panamski zapaśnik, aktywny w latach 90. XX wieku
 José Rodríguez (ur. 1967) – portorykański bokser
 Chema Rodríguez, wł. José María Rodríguez Vaquero (ur. 1980) – hiszpański piłkarz ręczny
 José Rodríguez (ur. 1985) – hiszpański piłkarz
 José Rodríguez (ur. 1994) – hiszpański piłkarz
 José Rodríguez (ur.1922) – meksykański piłkarz, olimpijczyk

Zobacz też 
 Juan José Rodríguez
 José Antonio Rodríguez